Kotojärvi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Kotojärvi (Gällivare socken, Lappland), sjö i Gällivare kommun, 
Kotojärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland), sjö i Kiruna kommun,  (9,65 ha)

Finland
Kotojärvi (sjö i Birkaland)
Kotojärvi (sjö i Nyland)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn